Liczba wszystkich, udokumentowanych egipskich hieroglifów w różnych okresach Starożytnego Egiptu wynosiła od kilkunastu setek w Średnim Państwie do kilku tysięcy w okresie grecko-rzymskim. Łącznie udokumentowano ich ok. 6 tysięcy. Najbardziej funkcjonalną listą egipskich hieroglifów jest lista Gardinera (opublikowana w 1927, 1950 i 1957 r.) zawierająca 763 hieroglify w 26 kategoriach. Inny niemiecki egiptolog, Georg Möller, stworzył bardziej rozszerzoną listę, zorganizowaną zgodnie z epokami historycznymi (opublikowaną w 1927 i 1936 r.). Dla potrzeb systemów komputerowych stworzono czcionkę blokową Unicode Egyptian Hierogliphs (Unicode version 5.2, 2009) zawierającą 1071 znaków opartą o listę Gardinera. Od 2006 r. funkcjonuje również propozycja lingwisty Michaela Eversona rozszerzająca standard Unicode o listę Möllera.

Zobacz także listy hieroglifów:
 jednoliterowe
 dwuliterowe
 trzyliterowe
 określniki i ideogramy.

Lista egipskich hieroglifów 
Lista egipskich hieroglifów ułożona jest wg listy Gardinera.
Uwaga:
   Wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

A – Człowiek (mężczyzna) i jego stany

B – Kobieta i jej stany

C – Antropomorficzne bóstwa

D – Części ciała człowieka

E – Ssaki

F – Części ciała ssaków

G – Ptaki

H – Części ciała ptaków

I – Płazy, gady itp.

K – Ryby i części ciała ryb

L – Bezkręgowce i mniejsze zwierzęta

M – Drzewa i rośliny

N – Niebo, ziemia i woda

NL – Nomy Dolnego Egiptu

NU – Nomy Górnego Egiptu

O – Budynki, części budynków itp.

P – Statki i części statków

Q – Meble domowe i pogrzebowe

R – Meble świątynne i tajemnicze symbole

S – Korony, stroje i laski

T – Wojna, polowanie, rzeź

U – Rolnictwo, rzemiosło i zawody

V – Liny, włókna, kosze, torby itp.

W – Naczynia kamienne i gliniane 
{| class="wikitable"
 |-
|colspan="8"|

 |-
|colspan="8" style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray"| W – Naczynia kamienne i gliniane
|-
!Hiero.
!Gardiner
!Unikod
!Czcionka hiero.
!translit.
!translit. polska
!Opis
!style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka (fonem), półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|W1
|W1
|U+133AF
|𓎯
|{ mrḥt }
|{ mrht }
|rozmiarowy słój na olej
|det.: olej, smarowidło (maść)
 |-
|bAs
|W2lubbAs
|U+133B0
|𓎰
|rowspan="2"| b3s
|rowspan="2"| bes
|rowspan="2"| rozmiarowy słój na olej, bez zawiązanych końców
|rowspan="2"| 1. fon.: b3s
2. det.: słoik (słój)
 |-
|(sporadycznie)
|W2A
| –
| –
 |-
|Hb
|W3lubHb
|U+133B1
|𓎱
|rowspan="2"| ḥb
|rowspan="2"| hb
|rowspan="2"| miska alabastrowa używana do oczyszczania
|rowspan="2"| 1. fon. lub półideo.: ḥb
2. półideo.: opłakiwać (lamentować, rozpaczać)
3. det.: uroczystość (festiwal)
4. (Stare Państwo) det.: alabaster
5. (tylko Średnie Państwo) w miejsce tego hieroglifu (Hb) jako określnik uroczystości częściej był używany (zamiennie) hieroglif – W4
 |-
|W3A
|W3A
|U+133B2
|𓎲
 |-
|W4
|W4
|U+133B3
|𓎳
|{ ḥb }
|{ hb }
|kombinacja hieroglifów:zH-+-Hb(otwarta budka podparta na drągach + miska alabastrowa)
|1. ideo. lub det.: uroczystość (biesiada)
2. det.: uroczystość
3. (tylko Średnie Państwo) ten hieroglif (W4) jako określnik uroczystości był częściej używany (zamiennie) niż hieroglif – Hb
 |-
|W5
|W5
|U+133B4
|𓎴
| –
| –
|kombinacja hieroglifów:Xr-+-Hb(pieniek rzeźnicki + miska alabastrowa)
|ideo.(?): kapłan-lektor (kapłan czytający w świątyni lub na pogrzebach)
 |-
|W6
|W6
|U+133B5
|𓎵
| –
| –
|szczególne naczynie
|1. det.: kocioł
2. ten hieroglif (W6) później został zastąpiony hieroglifem – Aa2
 |-
|W7
|W7
|U+133B6
|𓎶
|rowspan="2"| 3blubm3ṯ
|rowspan="2"| eblubmetcz
|granitowa misa
|rowspan="2"| 1. fon. det.: 3b
2. fon. det.: m3ṯ
3. det.: czerwony granit
 |-
|W8
|W8
|U+133B7
|𓎷
|zniekształcona granitowa misa
 |-
|Xnm
|W9lubXnm
|U+133B8
|𓎸
|rowspan="2"| nm
|rowspan="2"| chnm
|rowspan="2"| kamienny dzban z rączką
|rowspan="2"| 1. fon.: ẖnm
2. det.: dzbanek (dzban lub wazon na jakiś konkretny rodzaj oleju)
 |-
|Xnm\
|W9A
|U+133B9
|𓎹
 |-
|iab
|W10lubiab
|U+133BA
|𓎺
|cblubicblubwsḫlubsḫwlubḥnt
|eblubieblubuschlubschulubhnt
|kubek (filiżanka)lubczasami określany jako – koszyk
|1. fon. lub fon. det.: cb
2. fon. lub fon. det.: icb
3. fon. lub fon. det.: wsḫ:
4. fon. lub fon. det.: sḫw
5. fon.: ḥnt
6.det.: kubek (filiżanka)
 |-
|W10A
|W10A
|U+133BB
|𓎻
|{ b3 }
|{ be }
|naczynie gliniane,być może, używane jako lampka oliwna
|1. (w zgrupowaniu) w połączeniu z hieroglifami: bA lub E10 oba znaki czytane są jak fon.: b3
2. po okresie Starego Państwa, ten hieroglif (W10A) został wyparty przez inny hieroglif – snTr
3. ten hieroglif (W10A) miał formę alternatywną – hieroglif Aa4
 |-
|g
|W11lubglubnzt
|U+133BC
|𓎼
|rowspan="2"| glub{ ipt(?) }lub{ nst }
|rowspan="2"| glub{ ipt(?) }lub{ nst }
|rowspan="2"| (1) podstawka pod słoje na wino lub piwo
|rowspan="2"| 1. fon.: g
2. ideo. lub det.: siedzenie
3. (sporadycznie) ten hieroglif (g) był używany zamiennie z hieroglifem – ipt
 |-
|W12(Stare Państwo)
|W12
|U+133BD
|𓎽
 |- style="text-align:center;"
|colspan="8"| lub
 |-
|g
|W11lubglubnzt
|U+133BC
|𓎼
|rowspan="2"|  –
|rowspan="2"|  –
|rowspan="2"| (2) czerwony garnek gliniany
|rowspan="2"|  1. ideo. lub det.: czerwony garnek (?- „surowy” garnek z wypalonej gliny w kolorze ceglastym, bez emalii)
 2. (Średnie Państwo) ten hieroglif (W13) wskazywał, że chodzi dokładnie o hieroglif – N34
 |-
|W13(Stare Państwo)
|W13
|U+133BE
|𓎾
 |-
|Hz
|W14lubHz
|U+133BF
|𓎿
|ḥslubḥz
|hslubhz
|wysoki dzbanek na wodę
|1. fon.: ḥs lub ḥz
ideo. i det.: dzbanek na wodę
2. det. w pojęciach opisujących: naczynie na płyn (w tym: słój)
 |-
|H*Hz:z
|W14A
|U+133C0
|𓏀
| –
| –
|kombinacja hieroglifów:H-+-W14-+-z(lniany skręcony knot + wysoki dzbanek na wodę + rygiel)
|ten hieroglif (H*W14:z) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:<hiero>H*Hz:z</hiero>lub<hiero>V28*W14:O34</hiero>
 |-
|W15
|W15
|U+133C1
|𓏁
| –
| –
|dzbanek na wodę z wylewającą się wodą
|1. det.: schłodzić i słowa pochodne
2. (czasownik) det.: libatować (wylewać cenne płyny w ofierze)
 |-
|W16
|W16
|U+133C2
|𓏂
|{ ḳbḥw(?) }
|{ qbhu(?) }
|dzbanek na wodę z wylewającą się wodą na podstawce g
|1. (rzeczownik) ideo. lub det.: libacja (wylewać cenne płyny w ofierze)
2. (sporadycznie) det.: schłodzić i słowa pochodne
 |-
|xnt
|W17lubxnt
|U+133C3
|𓏃
|rowspan="4"| nt
|rowspan="4"| chnt
|rowspan="4"| dzbany na wodę w stojaku
|rowspan="4"| 1. fon.: ḫnt
2. ideo.: stojak na dzbany z wodą
3. ten hieroglif (xnt) posiada wiele różnorodnych odmian
4. nie mylić tego hieroglifu (xnt) z podobnymi hieroglifami – O27 lub S17A) – to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
 |-
|W17A(hieratyczne uproszczenie)
|W17A
|U+133C4
|𓏄
 |-
|W18
|W18
|U+133C5
|𓏅
 |-
|W18A(hieratyczne uproszczenie)
|W18A
|U+133C6
|𓏆
 |-
|mi
|W19lubmi
|U+133C7
|𓏇
|milubmr
|milubmr
|dzbanek na mleko w siatce
|1. fon.: mi
2. (pierwotnie) to był fon.: mr
3. det.: dzbanek na mleko
 |-
|W20
|W20
|U+133C8
|𓏈
| –
| –
|dzbanek na mleko zatkany liściem
|det.: mleko
 |-
|W21
|W21
|U+133C9
|𓏉
| –
| –
|podwójny słój na wino
|det.: wino
 |-
|Hnqt
|W22lubHnqt
|U+133CA
|𓏊
|{ wdpw(?) }lub{ ḥnḳt }
|{ udpu(?) }lub{ hnqt }
|słój na piwo
|1. ideo. lub det.: piwo
2. ideo.: szef (nadzorca) służących
3. det.: naczynie gliniane, miarka
4. (w zgrupowaniu) det. w ofiarach inwokacyjnych: Hnqt-X2 – jedzenie i picie
5. det.: ofiary (danina)
6. det.: pojęcia związane z płynami (np. być pijanym, upitym)
(Średnie Państwo – sporadycznie + hieratyka) ten hieroglif (Hnqt) był zastępowany przez podobny hieroglif, traktowany jako formę alternatywną – nw
 |-
|W23
|W23
|U+133CB
|𓏋
|{ wdpw(?) }
|{ udpu(?) }
|słój z uchwytami
|1. ideo.: szef (nadzorca) służących
2. det.: namaszczać
3. det.: naczynie gliniane, miarka
4. ten hieroglif (W23) był używany podobnie jak hieroglif – Hnqt – ale bez żadnego związku z piwem
5. (Średnie Państwo – sporadycznie + hieratyka) ten hieroglif (W23) był zastępowany przez podobny hieroglif, traktowany jako formę alternatywną – nw
 |-
|nw
|W24lubnw
|U+133CC
|𓏌
|inlubnwlubḳd
|inlubnulubqd
|garnek (naczynie)
|1. fon.: in2. fon.: nw   * ostatecznie, fon.: nw – był też pisany jako: nw*nw*nw
3. ten hieroglif (nw) jest wieloznaczny, a jego właściwe odczytanie zależy od zapisu w słowie lub od kontekstu w zdaniu
4. (Średnie Państwo – z nieznanych powodów) ten hieroglif (nw), ale bez wartości fonetycznej towarzyszy hieroglifowi – nD
5. (Średnie Państwo – sporadycznie + hieratyka) ten hieroglif (nw) był traktowany jako forma alternatywna i zastępował podobne hieroglify – Hnqt lub W23
 |-
|nw-nw-nw
|W24A
|U+133CD
|𓏍
|nw
|nu
|trzy garnki (naczynia)
|1. fon.: nw2. ten hieroglif (nw-nw-nw) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:<hiero>nw-nw-nw</hiero>lub<hiero>W24-W24-W24</hiero>
 |-
|ini
|W25lubini
|U+133CE
|𓏎
|inlubini
|inlubini
|kombinacja hieroglifów:nw-+-D54(garnek + kroczące nogi)
|1. fon. lub fon. det.: in lub ini2. ideo. w słowach o rdzeniu in i oznaczających wszystko związane z czymś przyniesionym: ofiary (dary), produkty (towary), coś dającego się zważyć, zmierzyć i przenieść''' oraz słowa pochodne
|}

 X – Bochenki i ciasta 

 Y – Pisanie, gry, muzyka 

 Z – Kreski, znaki pochodzące z hieratyki, figury geometryczne 

 Aa – Niesklasyfikowane (nieokreślone) 

 Zobacz też 
 hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod
 lista znaków Gardinera

 Uwagi 

 Przypisy 

 Bibliografia 
 Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. 
 Lipińska Jadwiga, Marciniak Marek, Mitologia starożytnego Egiptu'', seria: Mitologie świata. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.

Linki zewnętrzne 
 Lista Gardinera (pdf) – fragment książki, ss. 438 – 548
 Rozszerzenie WikiHiero w (MediaWiki) (ang.) – pomocnik
 Czcionka blokowa z egipskimi hieroglifami – opis i tabela

Pisma egipskie
Strony przeglądowe – kultura